Die Bezeichnung Spolium (lat., Beute, Raub, ursprünglich abgezogenes Fell), eingedeutscht auch Spolie, Plural Spolien, wird vielfältig und im übertragenen Sinn verwendet:

 Für im Kampf erbeutete Rüstungen oder ritterliche Abzeichen wie Schild, Helm usw., die bei feierlichen Aufzügen wie z. B. Leichenbegängnissen einhergetragen wurden. Die spolia opima (lat., reiche Beute) war die Feldherrnrüstung, die ein römischer Befehlshaber vom besiegten Heerführer erbeutete.
 Im Kirchenrecht werden Ländereien so bezeichnet, die von Geistlichen hinterlassen und von Landesherren, Bischöfen, Laien, oder auch vom Papst übernommen wurden, statt sie der Bestimmung entsprechend der Kirche zu überlassen. Als Spoliant wird bezeichnet, wer wegen widerrechtlicher Besitzentziehung verklagt wurde. (siehe Spolienklage)
 In Architektur und Archäologie ist Spolie die Bezeichnung für Fragmente älterer Bauten, die in einem neueren Gebäude zweitverwendet wurden, z. B. in eine mittelalterliche Kirche verbaute Säulen und Skulpturen eines antiken Tempels.